Руни — літери давньогерманських алфавітів.
 Руни — літери інших графічних систем, названих так за зовнішню схожість з германськими рунами:
 Болгарські руни
 Давньотюркські руни
 Слов'янські руни — гіпотетична докирилична писемність слов'ян.
 Угорські руни
 Кірт — один з алфавітів, вигаданих Дж. Р. Р. Толкіном.
 Руни — епічні пісні в прибалтійсько-фінських народів.

Топонім 
 Руни — селище в Росії, у Красносільському районі Костромської області.

Див. також 
 Рун (значення)
 Руна (значення)
 Руно
 Руні

Посилання